Wintergrabenbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Wintergrabenbach (Chromwerkgrabenbach), linker Zufluss des Chromwerkgrabenbaches im Bezirk Leoben, Steiermark
 Wintergrabenbach (Södingbach), rechter Zufluss des Södingbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Winterbach
 Wintergraben